Бенеш — чеське та українське прізвище.

 Отець Бенеш Ярослав-Володимир Миколайович (*25 січня 1915, с. Годи — †4 липня 1966, м. Торонто, Канада) — український церковний і освітній діяч.
 Едвард Бенеш — Президент Першої Чехословацької Республіки
 Вацлав Бенеш — чехословацький дипломат.

Українські прізвища
Чеські прізвища